Réactance est un nom commun qui peut désigner :

Électricité 
 La réactance, grandeur électrique.
 Une réactance shunt est un composant électrique haute-tension.

Psychologie 
 La réactance, mécanisme de défense en psychologie.